Lopuschne (ukrainisch ; russische Entsprechung Lopuschnoje/Лопушное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Lopuschne (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Lopuschne (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi, siehe Lopuschne (Laniwzi)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Lopuschne (Chust)